Church of St. Joseph-Catholic ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of St. Joseph-Catholic (Browerville, Minnesota), NRHP-ID 85001996
 Church of St. Joseph-Catholic (St. Joseph, Minnesota), NRHP-ID 82003057